Tuttullip Saqqaa bezeichnet:
 Tuttullip Saqqaa (Sund, Arfersiorfik), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tuttullip Saqqaa (Sund, Ataneq), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland